El nombre USS Scorpion'' ha sido  utilizado por seis buques de la Armada de los Estados Unidos.
 , balandra de vela, convertida a batería flotante autopropulsada por remos, en servicio desde 1812 hasta 1814.
 , goleta en  servicio desde 1813 hasta 1814.
 , barco de vapor, en servicio desde 1847 hasta 1848.
 , yate utilizado como cañonero (en funciones de patrulla), en el servicio activo en varias épocas, desde 1898 hasta 1899, de 1899 hasta 1901 y 1902 hasta 1927.
 , submarino de clase Gato, entró en servicio en 1942, se hundió en 1944 durante la Segunda Guerra Mundial.
 , submarino de clase Skipjack, entró en servicio en 1960, declarado perdido el 5 de junio de 1968.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos